Xiangshan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Xiangshan (象山县) der Stadt Ningbo in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Xiangshan (Ningbo);
 den Stadtbezirk Xiangshan (相山区) von Huaibei in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Xiangshan (Huaibei);
 den Stadtbezirk Xiangshan (象山区) von Guilin im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang in China, siehe Xiangshan (Guilin);
 die Großgemeinde Xiangshan (相山镇) im Kreis Chongren in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Xiangshan (Chongren);
 die Großgemeinde Xiangshan (象山镇) des Kreises Daying in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xiangshan (Daying);
 die Großgemeinde Xiangshan (香山镇) des Jarud-Banners im Autonomen Gebiet Innere Mongolei in China, siehe Xiangshan (Jarud-Banner);
 die Großgemeinde Xiangshan (象山镇) des Stadtbezirks Jingkou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xiangshan (Jingkou);
 die Großgemeinde Xiangshan (香山镇) im Kreis Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xiangshan (Shehong);
 die Großgemeinde Xiangshan (象山镇) des Stadtbezirks Xinjian in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Xiangshan (Xinjian);
 die Großgemeinde Xiangshan (向山镇) im Stadtbezirk Yushan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Xiangshan (Yushan);
 die Gemeinde Xiangshan (香山乡) im Stadtbezirk Hanbin in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Xiangshan (Hanbin);
 die Gemeinde Xiangshan (香山乡) im Stadtbezirk Shapotou im Autonomen Gebiet Ningxia in China, siehe Xiangshan (Shapotou);
 das Straßenviertel Xiangshan (香山街道) des Stadtbezirks Haidian der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Xiangshan (Haidian);
 das Straßenviertel Xiangshan (香山街道) des Stadtbezirks Wuzhong der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xiangshan (Wuzhong);
 das Straßenviertel Xiangshan (象山街道) im gleichnamigen Stadtbezirk in Guangxi, siehe Xiangshan (Xiangshan);
 das Straßenviertel Xiangshan (香山街道) des Stadtbezirks Yicheng der chinesischen Provinz Henan, siehe Xiangshan (Yicheng);
 das Dorf Xiangshan (香山村) der Großgemeinde Baidi in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Xiangshan (Baidi);
den nationalen chinesischen Bergwerkspark Xiangshan von Xuyi (盱眙象山国家矿山公园; Xiangshan National Minepark), siehe Nationaler Bergwerkspark Xiangshan;
 den Distrikt Xiangshan (香山區) der Stadt Hsinchu in der Republik China auf Taiwan, siehe Xiangshan (Hsinchu).